Richard Schröder peut désigner :
 Richard Schröder (1822-1903), jardinier et botaniste russe ;
 Richard Schröder (1867-1944), agronome russe
 Richard Schröder (1943-), homme politique allemand membre du SPD.